Gesetz und Ordnung steht für:

 den Western Gesetz und Ordnung (1932)
 den Dokumentarfilm Gesetz und Ordnung (1969)
 den Kriminalfilm von Für Gesetz und Ordnung (1976)
 den Fernsehfilm Gesetz und Ordnung von 1983, siehe Mord im falschen Bezirk